Vladimir Ščurjenko, ruski hokejist, * 13. oktober 1957, Voskresensk, Rusija.

Ščurjenko je bil dolgoletni hokejist kluba Himik Voskresensk, za katerega je v enajstih zaporednih sezonah v sovjetski ligi dosegel 161 golov in 151 podaj na 384-ih tekmah. V sezonah 1989/90 in 1990/91 je igral za KHL Medveščak v jugoslovanski ligi in s klubom v obeh sezonah osvojil tudi naslov jugoslovanskega prvaka. V sezoni 1989/90 je bil s petdesetimi goli prvi strelec jugoslovanske lige.

Pregled kariere

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 11
| 20
| 31
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 14
| 25
| 39
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 21
| 16
| 37
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 13
| 8
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 56
| 13
| 14
| 27
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 44
| 25
| 11
| 36
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 39
| 9
| 13
| 22
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 7
| 10
| 17
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 38
| 24
| 18
| 42
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 43
| 14
| 8
| 22
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 40
| 10
| 8
| 18
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
| 50
| 26
| 76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
| 36
| 30
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 387
| bgcolor="#7FFF00" | 247
| bgcolor="#7FFF00" | 207
| bgcolor="#7FFF00" | 454
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 345
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski napadalci
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti KHL Medveščak